Akna Lich eller Metsamorsjön är en sjö på Araratslätten i Armavirprovinsen i Armenien. Den ligger nära Nerkin Aygrlichskiy Kanal och rinner ut i floden Metsamor.

Se även
 Metsamor – den nutida staden Metsamor 
 Metsamor – byn Metsamor 
 Metsamor kärnkraftverk 
 Metsamor (antik stad) – den antika staden Metsamor

Källor 

Insjöar i Armavir (provins)